Trastorn bipolar: malaltia psíquica 
 Transistor bipolar: tipus de transistor 
 Cèl·lula bipolar: tipus de cèl·lules situades a la zona intermèdia de la retina.
 Coordenades bipolars: sistema de coordenades bidimensional ortogonal 
 Bipolar: grup de música pop rock de Sant Feliu de Guíxols
 Bipolar: tercer disc del grup NoWayOut